Такмичење у полумаратону на Европском првенству у атлетици 2016. у Амстердаму одржано је 10. јула на улицама Амстердама. Ова дисциплина била је први пут на програму Европским првенствима у атлетици. Уведена је као замена за маратон и дисциплине брзог ходања, који се од преласка одржавања европских првенства сваке друге године, односно одржавања првенства у олимпијској години.

Земље учеснице 

  Аустрија (2)
  Белорусија (4)
  Бугарска (1)
  Данска (2)
  Гибралтар (1)
  Грчка (1)
  Ирска (2)
  Израел (2)
  Италија (5)
  Летонија (1)
  Литванија (4)
  Мађарска (2)
  Немачка (6)
  Норвешка (5)
  Пољска (2)
  Португалија (5)
  Румунија (4)
  Словенија (1)
  Србија (1)
  Турска (6)
  Уједињено Краљевство (6)
  Украјина (5)
  Финска (3)
  Француска (5)
  Холандија (4)
  Чешка (1)
  Швајцарска (4)
  Шведска (3)
  Шпанија (4)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2016. години 
Десет најбржих европских такмичарки у полумаратону 2016. године до почетка првенства (6. јула 2016), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+2)

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 10. јула 2016. године у 9:00.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Екипни резултати 
Екипни резултати се рачунају у Европском купу у маратону 2016. Из сваке екипе се бодују по три првопласиране такмичарке

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2016.
Полумаратон на Европском првенству у атлетици на отвореном